Stella del Sud – diamante
 Stella del Sud – programma televisivo
 Stella del Sud – album del rapper italiano Peppe Soks